Rufina steht für:

 eine römische Märtyrin, siehe Rufina und Secunda
 Rufina (Vorname), weiblicher Vorname
 Rufina (Toskana), Ort in der Provinz Florenz, Italien
 Santa Rufina, Ortsteil von Cittaducale in der Provinz Rieti, Italien

Siehe auch:
 Rufino
 Santa Rufina